Купата на УЕФА 2007/08 е 37-ото издание на този турнир. Финалът се проведе на стадиона на Манчестър Сити в Манчестър (Англия) на 14 май 2008 г. Руският Зенит Санкт Петербург победи с 2:0 шотландския Глазгоу Рейнджърс и спечели за първи път трофея. Турнирът започна 19 юли 2007 г. с първите квалификационни мачове, а основната фаза започна на 20 септември 2007 г. Общо 123 клуба участваха в турнира (включвайки и тези в квалификационните кръгове). За пръв път турнира вземат участие представители на Черна Гора.

Първи квалификационен кръг 
Жребият е изтеглен на 29 юни 2007 г. в Нион (Швейцария). Пъривте срещи се играят на 19 юли, реваншите са на 2 август 2007 г.

1 След безредиците, причинени от белградските фенове по време на първата среща на 19 юли, УЕФА отстранява Партизан Белград от турнира. Партизан подава възражение, за да може да се проведе и реваншът. На 7 август УЕФА потвърждава решението на първа инстанция.

Втори квалификационен кръг 
Първите срещи се играят на 16 август, реваншите са на 30 август 2007 г.

2 Възражението на Партизан Белград срещу решението на дисциплинарната комисия не е прието, с което Зрински Мостар заема тяхното място.

Първи кръг 
Първите срещи се играят на 20 септември, реваншите са на 4 октомври 2007 г.

Групова фаза

Група А

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Шестнайсетинафинал 
Жребият за шестнайсетина финалите се провежда на 21 декември 2007 г. в Нион (Швейцария). Освен първите 3 отбора от всяка от осемте групи се включват и отборите, завършили на 3-то място в групите на Шампионска лига 2007/08. Първите срещи се играят на 13 и 14 февруари, реваншите са на 21 февруари 2008 г.

Осминафинал 
Жребият за осминафиналите на Купата на УЕФА, също се тегли на 21 декември 2007 г. Първите срещи се играят на 6 март, реваншите са на 12 и 13 март 2008 г.

Четвъртфинал 
Жребият за четвъртфиналите е изтеглен на 14 март в Нион (Швейцария). Първите срещи се играят на 3 април, реваншите са на 10 април 2008 г.

Полуфинал 
Първите срещи се играят на 3 април, реваншите са на 10 април 2008 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 2007/08
 Купа Интертото 2007

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 2007/08

Лига Европа